Gola-Nationalpark bezeichnet:
 den Gola-Regenwald-Nationalpark in Sierra Leone
 den Gola-Wald-Nationalpark in Liberia
 ein grenzüberschreitendes Schutzgebietprojekt (Peace Park) zwischen Sierra Leone und Liberia